Ashley "Ash" Baron-Cohen – regista britannico
 Erran Baron Cohen – compositore britannico
 Sacha Baron Cohen – attore britannico
 Simon Baron-Cohen – psicologo britannico